Сабле:

 Сабле — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сабле — французское печенье.
 Сабле, Робер де (ум. 1193) — великий магистр ордена тамплиеров с 1191 года до 28 сентября 1193 года.